Rozwady peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Rozwady, village de la voïvodie de Mazovie
 Rozwady, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie